El nombre Teresa Portela puede referirse a dos piragüistas diferentes:

 Teresa Portela Rivas: piragüista española;
 Teresa Portela: piragüista portuguesa.